Leilani es un nombre de origen hawaiiano.

También puede referirse a:

 Leilani Akiyama, deportista estadounidense de yudo.
 Leilani Leeane, actriz pornográfica estadounidense.
 Leilani Estates, lugar de Hawái.
 "Leilani", sencillo de Hoodoo Gurus.